Eastbourne  peut faire référence à :

Toponymie

Au Royaume-Uni 
 Eastbourne, ville du Sussex de l'Est.
 Eastbourne, circonscription du Sussex de l'Est.
 Eastbourne, ville du comté de Durham.

En Nouvelle-Zélande 
 Eastbourne dans le sud de l'Île du Nord de la (Nouvelle-Zélande)